Angrick ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Angrick (* 1962), deutscher Historiker
 Dieter W. Angrick (* 1935), deutscher Journalist
 Michael Angrick (* 1952), deutscher Chemiker, Beamter, Sachbuchautor und -herausgeber